Oak Hill (Alabama)
 Oak Hill (Floride)
 Oak Hill (Kansas)
 Oak Hill (Ohio)
 Oak Hill (Tennessee)
 Oak Hill (comté de Bastrop, Texas), une ville fantôme
 Oak Hill (Virginie-Occidentale)
 Oak Hill High School